Штурмовики (нем. Sturmtruppen или Stoßtruppen) — войска специального назначения немецкой армии. В последние годы Первой мировой войны Stoßtruppen ("ударные войска" или "штурмовики") были обучены использовать тактику инфильтрации — часть усовершенствованного метода нападения немцев на вражеские траншеи. Германская империя вступила в войну, уверенная в том, что конфликт будет выигран в ходе больших военных кампаний, отодвинув таким образом результаты, полученные в ходе отдельных столкновений, на второй план; следовательно, лучшие офицеры, сосредоточенные в немецком генеральном штабе, сосредоточили свое внимание на маневренной войне и рациональной эксплуатации железных дорог, вместо того, чтобы сосредоточиться на ведении сражений: такое отношение внесло прямой вклад в оперативные победы Германии в России, Румынии, Сербии и Италии, но привело к неудаче на Западе. Таким образом, немецкие офицеры на Западном фронте оказались перед необходимостью разрешения статической ситуации, вызванной позиционной войной.

Анализируя события, можно выделить две концепции, с помощью которых была предпринята попытка найти решение проблемы. Первым было убеждение, которого в основном придерживался Эрих фон Фалькенхайн, что одних только тактических действий, простого убийства вражеских солдат, было достаточно для достижения стратегической цели. Второй была идея, возникшая из опыта бесчисленных "атак с ограниченными целями" и вылазок в траншеи, о том, что бой стал настолько сложной задачей, что оперативные соображения должны были быть подчинены тактическим соображениям. Сторонником этого последнего тезиса был фельдмаршал Эрих Людендорф, который, став фактическим командующим Имперской германской армией после поражения Германии в битве при Вердене, оказал решающую поддержку развитию штурмовых батальонов как решения для возобновления маневренной войны.

Создание этих подразделений было первой и, возможно, самой новаторской попыткой немецкой армии вырваться из тупика позиционной войны. С использованием хорошо обученных солдат, которыми командовали сержанты, обладающие способностью самостоятельно принимать решения, была предпринята попытка преодолеть ничейную землю и прорваться через вражеские линии в заранее определенных точках, чтобы позволить последующим волнам ликвидировать запутавшегося и изолированного противника, открыв большие бреши в его оборонительных системах, а затем возобновить маневренную войну, которая позволила бы Германии выиграть конфликт.

История

До Первой мировой войны 
С тех пор как появилось нарезное оружие, росло осознание того, что дни штурма пехоты в ближнем бою подходят к концу. Какое-то время, вплоть до рубежа 19-го века, армии пытались обойти эту проблему, продвигаясь на дальность в рассредоточенных формированиях и атакуя только последние метры, как это делали французы во Второй войне за независимость Италии (1859), пруссаки в Австро-прусской войне (1866) или немцы против французов во Франко-прусской войне (1870-71).

Появление пулемета и внедрение артиллерии с гидравлической отдачей стало еще одной неудачей для ближнего боя. Выступление буров против англичан в англо-бурской войне (1899-1902) вызвало энтузиазм в отношении "тактики буров": тактика открытого порядка больше зависела от достижения превосходства в огне и быстрого перемещения, когда огонь противника был неэффективен, чем от позиционирования для финальной штыковой

Штурмовая тактика Первой мировой войны 
В первой части войны стандартная атака на линию траншей состояла из продолжительного артиллерийского обстрела по всей линии, попытки разгромить позиции противника, за которым следовал бросок пехоты вперед в массовых линиях, чтобы сокрушить любых оставшихся защитников. Этот процесс либо провалился, либо, самое большее, продвинулся лишь на небольшое расстояние, понеся при этом огромные потери, и армии перешли к позиционной войне.

Разработка тактики 

Первое экспериментальное штурмовое подразделение немецкой армии, было сформировано весной 1915 года, майором Кальсовым, а затем под командованием и усовершенствованно гауптманом Вилли Рором. Эти методы развили тактику ведения войны, первоначально разработанную пруссаками, и легли в основу немецкой тактики инфильтрации. Задействованные войска были идентифицированы как Stoßtruppen (буквально: "штурмовые войска"), и этот термин был переведен на английский как "storm troopers".

Союзные версии тактики инфильтрации были впервые официально предложены капитаном французской армии Андре Лаффаргом. В 1915 году Лаффарг опубликовал брошюру "Атака в окопной войне", основанную на его боевом опыте в том же году. Он выступал за то, чтобы первая волна атаки выявляла труднодоступные оборонительные сооружения, но не атаковала их; последующие волны будут делать это. Французы опубликовали его брошюру "для информации", но не реализовали ее. Армии Британской империи не переводили брошюру, и Британская армия продолжала подчеркивать огневую мощь, хотя предложения Лаффарга постепенно принимались неофициально, сначала Канадским экспедиционным корпусом. Журнал пехоты США опубликовал перевод в 1916 году.

Немцы захватили экземпляры брошюры Лаффарга в 1916 году, перевели и распространили ее среди подразделений, но к этому моменту у них уже была своя собственная, более изощренная тактика инфильтрации, более чем за два месяца до публикации брошюры Лаффарга. Различие между немецкой и французской тактикой заключалось в том, что Лаффарг рекомендовал использовать волны пехоты для атаки, несмотря на большие потери, которые могли бы последовать.

Солдаты были обучены рассматривать огонь как средство облегчения продвижения вперед. Движение было бы призывом к огню. Н.Р. Макмахон выступал за использование в атаке комбинированного оружия, особенно легких пулеметов (около шести легких и двух тяжелых пулеметов на батальон) с использованием децентрализованной системы управления огнем и тактического командования (известной как Auftragstaktik на немецком языке). Эти методы, предложенные в 1909 году, имели сильное сходство с Stoßtrupptaktik, использованным немцами шесть лет спустя

В феврале 1917 года британская армия выпустила "Руководство SS 143" по этому вопросу. Британцы сделали взвод основной тактической единицей, а не ротой, как в 1916 году. Взвод состоял из четырех отделений: пулемёта Льюиса, винтовочной гранаты, гранаты и винтовки. Новая организация позволила взводу наилучшим образом использовать оборудование для борьбы с траншеями, которое поступило в достаточном количестве с начала битвы на Сомме. Они также поддерживались сложной артиллерийской системой обнаружения вспышек и определения дальности звука, что немецкая армия так и не довела до совершенства, вместо этого полагаясь на слуховой метод со все более точными измерительными приборами.

Немецкие штурмовики

Штурмовой отряд Кальсова 
Понятие "штурмовики" впервые появилось в марте 1915 года, когда Военное министерство приказало Восьмой армии сформировать Штурмовой отряд Кальсова (или SA Calsow). SAC также состоял из штаба, двух рот пионеров и батареи 37-мм орудий (Sturmkanone). Подразделение должно было использовать тяжелые щиты и бронежилеты в качестве защиты при атаках.

Однако SA Calsow так и не был использован в своей предполагаемой роли. Вместо этого он был отправлен на линию фронта во Францию в качестве экстренного подкрепления во время тяжелых атак союзников. К июню подразделение уже потеряло половину своих людей. Майор Кальсов почувствовал облегчение от этого, несмотря на его протесты о том, что он не виноват в том, что подразделение использовалось не по назначению.

Штурмовой батальон Рора 

Новым командиром Штурмового отряда с 8 сентября 1915 года стал гауптман (капитан) Вилли Рор, ранее командовавший гвардейским стрелковым батальоном. Штурмовой отряд был усилен пулеметным взводом и огнеметным взводом. Стало понятно, что старые штурмовые орудия слишком сложны для перемещения по полю боя, и на основе трофейных российских 76,2-мм крепостных орудий была разработана новая модель, которая была передана Штурмовому отряду.

Капитан Рор (позже повышенный до майора) сначала экспериментировал с бронежилетами и щитами штурмовых отрядов, но понял, что скорость - лучшая защита, чем броня. Единственным сохранившимся предметом защиты был Штальхельм. Позже он стал стандартом во всех немецких подразделениях к концу войны и использовался на протяжении всей Второй мировой войны.

Новая тактика, разработанная капитаном Рором, во многом основанная на его собственном предыдущем опыте на фронте, была основана на использовании штурмовиков размером с отделение ("Sturmtruppen" или "Stoßtruppen"), поддерживаемых рядом тяжелых вспомогательных орудий и полевой артиллерии, которые должны были координироваться на минимально возможном уровне и закатывать вражеские траншеи, используя войска, вооруженные ручными гранатами. Эта тактика была впервые опробована в октябре 1915 года во время успешного штурма французской позиции в горах Вогезы.

В декабре 1915 года Штурмовой отряд начал обучать бойцов других немецких подразделений новой тактике нападения. Примерно в это же время Штурмовой отряд также изменил часть своего снаряжения, чтобы лучше соответствовать своим новым требованиям. Была выпущена более легкая обувь, а униформа была усилена кожаными нашивками на коленях и локтях, чтобы защитить их при ползании. Специальные сумки, предназначенные для ношения гранат, заменили старые ремни и подсумки для боеприпасов, а стандартная винтовка Gewehr 98 была заменена более легким карабином 98a, ранее использовавшимся кавалеристами. Укомплектованный пистолет / карабин артиллериста, 9-мм пистолет Ланге 08, также использовался совместно с удлиненным барабанным магазином на 32 патрона для увеличения огневой мощи подразделения на близком расстоянии. Длинный и непрактичный штык Seitengewehr 98 в стиле шпаги был заменен более короткими моделями и дополнен траншейными ножами, дубинками и другим оружием ближнего боя. Продолжая обучать другие подразделения, Штурмовой отряд также участвовал во многих небольших рейдах по траншеям и атаках с ограниченными целями.

Первым крупным наступлением, возглавляемым новым штурмовым отрядом, была первая немецкая атака под Верденом в феврале 1916 года. Штурмовые отряды были в первой волне, ведя некоторые подразделения во французские траншеи, атакуя через несколько секунд после того, как шквал прекратился. В целом это работало очень хорошо, хотя против первой линии окопов работало намного лучше, чем против менее известного вражеского тыла. 1 апреля 1916 года Штурмовой отряд был переименован в "Штурмовой батальон Рор". Примерно в это же время она была расширена с двух до четырех компаний-первопроходцев. В то же время несколько егерских батальонов начали переподготовку в качестве новых штурмовых батальонов.

Гутьер и последнее немецкое наступление 
Генерал Оскар фон Гутьер, ныне командующий Восьмой армией, стал сторонником новой тактики, которая стала известна как тактика Гутьера в Великобритании и союзных странах.

Гутьер предложил альтернативный подход, объединив некоторые предыдущие и некоторые новые атаки в сложную стратегию:

 Короткая артиллерийская бомбардировка с использованием тяжелых снарядов, смешанных с многочисленными снарядами с ядовитым газом, чтобы нейтрализовать линии фронта противника, а не пытаться их уничтожить.
 Под заградительным огнём шутрмовики затем двинуться вперед в рассредоточенном порядке. Они будут избегать боя, когда это возможно, проникать в оборону союзников в ранее выявленных слабых местах и уничтожать или захватывать вражеские штабы и артиллерийские опорные пункты.
 Затем пехотные батальоны с дополнительными легкими пулеметами, минометами и огнеметами будут атаковать на узких фронтах против любых опорных пунктов союзников, которые пропустили ударные войска. Минометы и полевые орудия будут на месте, чтобы вести огонь по мере необходимости для ускорения прорыва.
 На последнем этапе штурма регулярная пехота уничтожит любое оставшееся сопротивление союзников.

Новый метод нападения заключался в том, что люди бросались вперед небольшими группами, используя любое доступное укрытие, и открывали огонь на подавление по другим группам в том же подразделении, когда они продвигались вперед. Новая тактика, предназначенная для достижения тактической внезапности, заключалась в том, чтобы атаковать самые слабые участки вражеской линии, обходить его опорные пункты и отказаться от тщетных попыток разработать грандиозный и подробный план операций, управляемый издалека. Вместо этого младшие руководители могли бы проявлять инициативу на месте. Любые вражеские опорные пункты, которые не были захвачены штурмовиками, могли быть атакованы войсками второго эшелона, следующими за штурмовиками.

Штурмовики в 1918 году 
С выходом России Германия перебросила войска с Восточного фронта на усиление Западного фронта. Это позволило им вывести подразделения из строя для переподготовки в качестве штурмовиков.

1 марта 1918 года Германия начала операцию "Михаэль", крупное наступление, используя новую тактику. Последовали четыре последовательных немецких наступления, и впервые за четыре года тупиковая ситуация позиционной войны была преодолена. Однако немецкому наступлению не удалось достичь полного прорыва, необходимого для решающего результата, и в июле союзники начали свое Стодневное наступление.

Причины провала наступления 
Помимо тяжелых потерь, было предложено несколько других причин неудачи штурмовых отрядов.

 Первоначальная атака была направлена против британского участка фронта, который удерживался наиболее прочно.
 Передовые подразделения не были выведены из строя или ротированы, и они были истощены.
 Местность изобиловала реками, городами, лесами и каналами, которые замедляли продвижение.
 Эпидемия гриппа 1918 года.
 Захват британских магазинов, в которых хранилось большое количество алкоголя — "не из-за недостатка немецкого боевого духа, а из-за обилия шотландского спиртного!"

3-й и 46-й штурмовые отряды 
С тремя пехотными батальонами, немецким 703-м пехотным батальоном, некоторыми пулеметными, кавалерийскими и артиллерийскими подразделениями, 3-й штурмовой ротой и 46-й штурмовой ротой контратаковали египетские экспедиционные силы во время Синайско-Палестинской кампании. В Первой битве при Аммане, во время Первого трансиорданского нападения на Амман в конце марта 1918 года, нападавшие были вынуждены отступить к реке Иордан.

23-й штурмовой отряд 
Штурмовые отряды были организованы в общевойсковые штурмовые отряды ... Штурмовой отряд 23-й пехотной дивизии состоял из одной пехотной роты (около 100 человек), одного инженерного (пионерского) взвода (один офицер, четыре сержанта и тридцать человек) и семи команд легких пулеметов. Офицеры, назначенные в штурмовые отряды, были подобраны сотрудниками дивизии из числа сотрудников дивизии. Штурмовой отряд прошел четырехнедельный курс по тактике штурмовиков в немецком стиле, на который дивизия направила дополнительного офицера и пять сержантов. В конце концов штурмовой отряд был расширен до штурмового батальона, что придало 23-й пехотной дивизии дополнительную боеспособность.

24-й штурмовой отряд 
С 3-м батальоном 145-го пехотного полка (24-я пехотная дивизия) и 8-м и 9-м кавалерийскими полками (3-я кавалерийская дивизия) 24-я штурмовая рота (24-я пехотная дивизия) отбросила египетские экспедиционные силы из Эс-Солта в конце апреля 1918 года во время Второй трансиорданской атаки на Шунет-Нимрин и Эс-Солт.

46-й штурмовой отряд 
Эта штурмовая рота оставалась в резерве в Аммане во время нападения на Эс-Солт.

Влияние на Веймарскую республику 
Согласно "Авангарду нацизма" Роберта Г. Л. Уэйта и "Мужским фантазиям" Клауса Тевелайта, некоторые психологические и социальные аспекты опыта штурмовика нашли свое отражение в военизированных формированиях Веймарской республики, таких как Фрайкор, которые в основном состояли из ветеранов Первой мировой войны. Например, формальный барьер между офицером и персоналом был в значительной степени разрушен и заменен жесткой лояльностью. Происходил также процесс "ожесточения" из-за исключительно жестоких условий проведения таких рейдов. Название Sturmabteilung было присвоено нацистской партией для ее отрядов уличных бойцов и коричневорубашечников.

Австро-венгерские штурмовые подразделения 
Зимой 1914-1915 годов большая часть Восточного фронта перешла к позиционной войне. Чтобы справиться с новой ситуацией, многие австро-венгерские полки спонтанно сформировали пехотные подразделения, называемые Jagdkommando. Эти отряды были названы в честь специально обученных войск русской армии, сформированных в 1886 году, и использовались для защиты от засад, для ведения разведки и для боев низкой интенсивности на ничейной земле.

Австро-венгерское высшее армейское командование (Armeeoberkommando, AOK) осознало необходимость в войсках специального назначения и решило использовать немецкий опыт. Начиная с сентября–октября 1916 года, около 120 офицеров и 300 сержантов прошли подготовку на немецком полигоне в Бойвиле (недалеко от деревни Донкур), чтобы стать основными кадрами недавно созданных штурмовых батальонов австро-венгерской армии. Бывшие Jagdkommandos были включены в состав этих батальонов. Штурмовые подразделения имели отборный состав, соответствующие подготовку и тактику.

Османские штурмовики 
Формирование штурмового батальона было приказано военным министром Османской империи Энвером-пашой в 1917 году. В мае того же года группа офицеров и сержантов прошла вводную подготовку по технике нападения в Дублянах на оккупированной Украине, до создания "Штурмового батальона Константинополя" 1 июля в Малтепе, недалеко от столицы. Первые солдаты, прибывшие на обучение, были сочтены слишком старыми, и многие из них были босыми, поэтому из других подразделений были отобраны более подходящие новобранцы. С помощью немецких инструкторов войска были обучены использованию такого оружия, как огнеметы, известные туркам как "машины адского огня", и 7,58-сантиметровые минометы Minenwerfer. Османским войскам никогда не выдавались стальные шлемы, поэтому были заказаны немецкие шлемы M1916, но со снятыми забралами и шейными щитками, поскольку считалось, что они затрудняют восприятие приказов в полевых условиях.

Во время Ближневосточного театра Первой мировой войны, особенно в кампании на Синае и в Палестине, османы использовали этот штурмовой батальон, который входил в состав группы армий Йылдырым, используя новейшую тактику проникновения на Западный фронт и технику ближнего боя с сосредоточенным огнем артиллерии и пулеметов. Заметное действие этого подразделения произошло в битве при Эль-Бурдж 1 декабря 1917 года, когда они выбили два эскадрона 3-й австралийской легкой кавалерии с их оборонительных позиций на хребте, но были остановлены и изолированы, когда прибыло британское подкрепление.

В массовой культуре 

 В песне Stormtroopers альбома «The War to End All Wars» шведской пауэр-метал-группы Sabaton поётся о немецких штурмтруперах.

Примечания

Ссылки 
Штабс-ротмистр Танеев. О штурмовых частях Германской и Австро-Венгерской армий // Битва Гвардий - 
Вооружённые силы Германии во время Первой мировой войны
Штурмовые воинские подразделения